

A rövidítés lehetséges feloldásai 
Gnutella Developers Forum, a Gnutella protokoll fejlesztőinek nyílt fóruma
Geographic Data Files, a földrajzi adatok formátuma
General Data Format for Biomedical Signals, tudományos és orvosi adatfájl-formátum
Gaz de France, francia gázszolgáltató
Gábor Dénes Főiskola, magyar felsőoktatási intézmény
Game Data File, Valve játékok információs csomagja
Guardia di Finanza, az olasz vám- és pénzügyőrség
Growth differentiation factor 6, egy gén